Les , ou  (en français), forment un ordre éteint et fossile d'amphibiens de la sous-classe des lépospondyles.

La famille  appartient à cet ordre.

Description 
Ces animaux aquatiques vivaient probablement dans des terriers de boue. Ils présentent une morphologie intéressante avec leur pattes réduites et leur colonne vertébrale allongée. Le crâne est fin, allongé, bien fenestré et présente des orbites latéralisées. Les ceintures scapulaire et pelviennes sont peu ossifiées, et l'arc neural est fusionné avec la corps vertébral. Certains paléontologues pensent que les lissamphibiens ont pour groupe frère les lysorophiens. Comme eux, ils ne possèdent en effet pas de rostre, pas de foramen pinéal et certains os du crâne ont disparu : le postfrontal, le postorbitaire, le jugal ou encore l'ectoptérygoïde.

Les fossiles ont été trouvés dans les sites permiens et carbonifères des États-Unis.

Cladogramme Microsauria

Liens externes 

 « La terre avant les Dinosaures », Jean-Sébastien Steyer.

Notes et références 

Lépospondyle (nom scientifique)
Ordre de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Amphibien du Carbonifère
Amphibien du Permien
Taxon fossile décrit en 1930